Antoine Déat (1696-1761), prêtre sulpicien canadien ;
 Marcel Déat (1894-1955), personnalité politique française.